Василько́ Константи́нович (, Ростов — , Шеренский лес) — удельный князь Ростовский. Старший сын великого князя Владимирского Константина Всеволодовича, внук великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Погиб в монгольском плену после поражения русских войск на реке Сити.

Русская православная церковь причислила благоверного князя Василько Ростовского к лику святых, почитает его как мученика.

Ранняя биография 

В 1216 году Константин после липицкой победы над младшими братьями и утверждении во Владимире оставил своего семилетнего сына в Ростове на попечении епископа Пахомия, известного своей образованностью. Уже в 1217 году Константин перевёл побеждённого Юрия из Городца в Суздаль и заключил с ним мир, в результате которого дети Константина смогли унаследовать его обширные владения (Ростов, Ярославль, Углич, Белоозеро, Устюг) и передать их своим потомкам, не претендуя на столицу, переданную Константином по своей смерти (1218) Юрию. Лишь, согласно Тверской летописи, часть ростовской знати после смерти Константина ушла на службу к его тестю в Киев, Мстиславу Романовичу, опасаясь мести со стороны Юрия, и приняла непосредственное участие в битве на Калке (1223).

Княжение в Ростове 
В 1220 году Юрий организовал поход против волжских булгар в ответ на разорение ими Устюга в 1217 году. Василько отправил полки, спустившиеся по Каме и соединившиеся в пределах Волжской Булгарии с основными силами под командованием Святослава Всеволодовича. В последующие годы Василько принимал личное участие во владимирских походах:
 зимой 1221 года вместе с Юрием на булгар. В Городце был заключён мир как при отце и дяде Юрия;
 в 1223 году против монголов. Войско дошло до Чернигова, но, узнав о поражении русских на реке Калке, вернулось;
 В 1224 году против новгородцев. Был занят Торжок и заключён мир;
 в 1226 году с Юрием и братом Всеволодом в помощь Михаилу Всеволодовичу против Олега Курского. Михаил вокняжился в Чернигове;
 в 1228 году с владимирским воеводой Еремеем Глебовичем на мордву. Поход был прерван из-за дождей;
 зимой 1229 года с Юрием, Ярославом, братом Всеволодом и Юрием муромским снова против мордвы. Поход в целом был удачен, но имело место частное поражение дружинников Ярослава и Константиновичей, отошедших далеко от главных сил;
 в 1231 году с Ярославом Всеволодовичем против Михаила черниговского. Михаил отказался от претензий на Новгород, и там окончательно утвердился Ярослав.
В 1229 году имел место инцидент, когда Ярослав, боровшийся с Михаилом за новгородское княжение, и Константиновичи заподозрили Юрия (мужа сестры Михаила) в союзе с ним, но на Суздальском съезде в том же году поклонишася Юрью вси, имуще отцом себе и господином.

Князем Васильком был достроен в Ростове Успенский храм, постройка которого была начата ещё его отцом, Константином Всеволодовичем. В 1230 году он присутствовал на освящении храма и тогда же просил дядю Юрия и епископа Владимирского Митрофана о назначении Ростовским епископом архимандрита Кирилла, игумена Рождество-Богородицкого монастыря, на что получил согласие, и в следующем году послал архимандрита Кирилла в Киев для посвящения в епископы.

Гибель и канонизация 
В начале 1238 года, во время движения татар на Владимир, князь Василько вместе с Юрием Всеволодовичем ушёл за Волгу. 4 марта, после битвы на реке Сити между монголо-татарами и русскими, пленный Василько отказался принять присягу хану и был убит в Шернском лесу: «много мучивше его, смерти предаша, повергоша его в лесу Шернском». Спустя некоторое время труп был найден, по преданию, какой-то женщиной, которая рассказала о своей находке поповичу Адриану, и тот спрятал тело; затем оно было перевезено в Ростов и там погребено в соборной Успенской церкви. Описывая погребение князя Василька, летописец так характеризовал его: «Рыдало народа множество православного, зряще отходящим отца и кормителя сирым, печальным утешение велико, омраченным — звезду светоносную зашедшую. На весь бо церковный чин отверз ему Бог очи сердечные, и всем людям церковным, и нищим, и печальным яко возлюбленный был отец… Кровью мученической омыл прегрешения свои с братьями»..

По словам Никоновской летописи, Василько был очень любим жителями Ростова, а особенно своею дружиной, умён и хитёр, «лицом красен, очима светел и грозен взором, и паче меры храбр, сердцем же лёгок, а кто ему служил, хлеб его ел, чашу его пил, той за его любовь» не мог уже служить у иного князя.

Русская православная церковь причислила Василько Константиновича к лику святых, почитает его как мученика (время канонизации неизвестно). Память совершается (по юлианскому календарю) 4 марта и 23 мая (Собор Ростово-Ярославских святых).

Василько Константиновичу посвящено стихотворение Дмитрия Кедрина «Князь Василько Ростовский» (1942).

Семья и дети 
10 февраля 1227 года Василько женился (в Москве «в церкви Благовещения») на черниговской княжне Марии Михайловне, а 12 февраля прибыл с женою в Ростов.

У него были сыновья: Борис и Глеб, которые после смерти отца поделили между собою Ростовское княжество; первый взял собственно Ростовский удел, а второй — Белозерский. Жена Василька, — княгиня Мария Михайловна — основала в память супруга в километре от Ростова Спасский на Песках Княгинин женский монастырь, в котором сама и была погребена в 1271 году, а в 1278 году — и её сын Глеб.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 Экземплярский А. В. Ростовские владетельные князья. — Ярославль: Тип. губернского правления, 1888.

Ссылки 
 Святой благоверный князь Василий (Василько) Ростовский  на сайте Православие.Ru

Князья ростовские
Военачальники Северо-Восточной Руси
Канонизированные князья
Святые по алфавиту
Русские православные святые
Юрьевичи
Рюриковичи по алфавиту